Маси Ока () је јапанско-амерички глумац, рођен 27. децембра 1974. године у Токију (Јапан).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Амерички глумци
Јапански глумци
Добитници награде Сатурн